Talış ist der Name mehrerer Ort in Aserbaidschan:

Talış (Ağsu)
Talış (Hacıqabul)
Talış (İsmayıllı)
Talış (Quba)
Talış (Şəmkir)
Talış (Tərtər)